Youngsville kan syfta på:

 Youngsville, Louisiana
 Youngsville, North Carolina
 Youngsville, Pennsylvania